La Foia d'Osca (oficialment Hoya de Huesca/Plana de Uesca; Hoya de Huesca en castellà i Plana de Uesca en aragonès) és una de les comarques de l'Aragó.

Territori i població

Llocs d'interès 
 Castell de Loarre
 Col·legiata de Bolea

Referències